2. udgave af Setmana Ciclista Valenciana fandt sted fra den 22. februar til 25. februar 2018. Løbet var af UCI klassificeret som 2.2. Den samlede vinder af løbet blev britiske Hannah Barnes fra Canyon-SRAM Racing.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Cecilie Uttrup Ludwig kørte for 
 Emma Norsgaard Jørgensen kørte for

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018